Siméon Bekboulatovich ( ; mort le ) est un homme d'État russe du  d'origine tatare.

Né dans une famille musulmane, il est khan de Qasim (1567-1573), avant de se convertir au christianisme et de devenir un proche collaborateur du tsar . Il participe à la guerre de Livonie en tant que commandant du régiment principal (bolchoï polk) de l'armée moscovite. En 1575,  abdique en faveur de Siméon, mais reste de facto au pouvoir et revient sur le trône un an plus tard.

Biographie 
Saïn-Boulat (nom de naissance de Siméon) est mentionné pour la première fois dans la Chronique de Nikon qui le cite dans l'entourage de sa tante, la princesse Koutcheneï, lors de son mariage avec le tsar Ivan le Terrible. Quant à son titre de khan de Qasim, la première preuve repose sur une déclaration de l'ambassadeur russe à Constantinople, Ivan Novosiltsev, au sultan ottoman  en 1570.

En 1575 (septembre ou octobre),  le nomme grand-prince de toutes les Russies, ne gardant pour lui-même que le simple titre d'« Ivan de Moscou ». Les historiens ont émis un certain nombre d'hypothèses sur la raison de cette abdication. La plus plausible est celle du diplomate anglais Giles Fletcher : Ivan, qui souhaitait confisquer les terres appartenant aux monastères, préférait laisser cette tâche ingrate à Siméon afin de ne pas encourir les foudres de l'Église. Siméon publie les décrets de confiscation, tandis qu'Ivan simule un désaccord. Son « règne » au Kremlin ne dure qu'un an. C'est durant cette période qu'il épouse Anastasie Ivanovna Mstislavskaïa, arrière-arrière-petite-fille d'.

En 1576, Siméon abdique à son tour au profit d', qui pour le remercier le fait grand-prince de Tver' et de Torjok. En 1585, il est disgracié par le tsar , fils d', qui l'exile dans son domaine de Kouchalov. En 1595, Siméon devient aveugle. Selon le mercenaire français Jacques Margeret, il incrimine le vin espagnol que Boris Godounov lui a offert pour son anniversaire. Boris, élu tsar en 1598, demande aux courtisans de lui jurer fidélité et leur interdit de reconnaître Siméon comme tsar, ou même de correspondre avec lui. Le premier Faux Dimitri, tsar depuis 1605, fait tonsurer Siméon au monastère de Kirillo-Belozersky, sous le nom d'Étienne, le . Après l'assassinat de Dimitri par Vassili Chouiski, qui devient tsar à son tour, Siméon est emmené au monastère de Solovki le .

En 1612, à la suite d'un décret du prince Dimitri Mikhaïlovitch Pojarski et sur les conseils du Congrès de la Terre Russe (zemski sobor), Étienne retourne au monastère de Kirillo-Belozersky. Sous le tsar , il revient à Moscou et réside au monastère Simonov jusqu'à sa mort en 1616. Il est enterré dans ce monastère aux côtés de son épouse, décédée le , qui avait pris le voile sous le nom d'Alexandra.

Bibliographie

Références

Liens externes 
 

Personnalité tatare
Personnalité russe du XVIIe siècle
Personnalité russe du XVIe siècle
Date de naissance non renseignée (XVIe siècle)
Décès en janvier 1616
Décès à Moscou